Carroll megye (Arkansas)
 Carroll megye (Georgia)
 Carroll megye (Illinois)
 Carroll megye (Indiana)
 Carroll megye (Iowa)
 Carroll megye (Kentucky)
 Carroll megye (Maryland)
 Carroll megye (Mississippi)
 Carroll megye (Missouri)
 Carroll megye (New Hampshire)
 Carroll megye (Ohio)
 Carroll megye (Tennessee)
 Carroll megye (Virginia)

Kapcsolódó szócikkek 
 East Carroll megye (Louisiana)
 West Carroll megye (Louisiana)